Кутаев — фамилия. Известные носители:
 Кутаев, Руслан Махамдиевич (1957) — чеченский политический и общественный деятель.
 Кутаев, Сергей  (1972) — российский барабанщик.
 Кутаев, Хамзат Яхиятович (1960) — чеченский актёр.
 Кутаев, Юрий Максимович (род. 1935) — советский и российский инженер, лауреат Государственной премии СССР.

 Кутаева, Ирма Альбертовна (1966—2009) — Заместитель Главы Республики Коми.